Мидл-Ривер (, ) — топоним.

Топоним 
  — поселение в Южной Австралии.
 Мидл-Ривер — город в Миннесоте (США).
 Мидл-Ривер — тауншип в Миннесоте (США).
  — поселение в Мэриленде (США).